Navalmoral hace referencia a varios artículos:

Municipios en España
 Navalmoral de la Sierra, provincia de Ávila, Castilla y León.
 Navalmoral de Béjar, provincia de Salamanca, Castilla y León.
 Navalmoral de la Mata, provincia de Cáceres, Extremadura.
 Navalmoralejo, provincia de Toledo, Castilla-La Mancha.
 Los Navalmorales, provincia de Toledo, Castilla-La Mancha.